Weidinger bezeichnet folgende Orte:

 Weidinger (Buchet), Ortsteil von Buchet im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Weidinger ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Weidinger (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Alfred Weidinger (* 1961), österreichischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Andreas Weidinger (* 1970), deutscher Komponist
 Andrew Weidinger (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Trainer

 Bettina Weidinger (* 1985), österreichische Special Olympics-Siegerin
 Birgit Wiedel Weidinger (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Christine Weidinger (* 1946), US-amerikanische Opernsängerin

 Franziska Weidinger (* 1968), deutsche Juristin und Schriftstellerin, siehe Veronika Rusch 
 Franziska Weidinger (* 1976), deutsche Politikerin (CDU)
 Georg Weidinger (* 1968), österreichischer Autor, Arzt und Musiker
 Hanns Weidinger (1899–1977), deutscher Offizier, zuletzt Generalingenieur der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Hans Weidinger (1929–2016), deutscher Gynäkologe 
 Hans Ernst Weidinger (1949–2023), österreichischer Philologe, Theaterwissenschaftler und Kunsthistoriker
 Hermann-Josef Weidinger (Kräuterpfarrer; 1918–2004), österreichischer Chorherr und Missionar
 Hermann Weidinger (* 1981), österreichischer Special Olympics-Sieger 
 Johann Weidinger (1919–1985), österreichischer Lederbildhauer 
 Jörg Weidinger (* 1975), deutscher Bergrennfahrer
 Josef Weidinger (1923–2002, auch Jo Weidin), österreichischer Boxer
 Karl Weidinger (1827–1885), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Otto Weidinger (1914–1990), deutscher Offizier der Waffen-SS
 Peter Weidinger (* 1977), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Susanne Weidinger (* 1977), deutsche Jazzmusikerin
 Thomas Schlager-Weidinger (* 1966), österreichischer Historiker, Theologe und Buchautor
 Tobias Weidinger (* 1977), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm Weidinger (1939–2018), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident der Oberpfalz

Siehe auch:
 Weidling